Norragyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norragylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624975-142453), sjö i Olofströms kommun,  (4,79 ha)
Norragylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625398-142590), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Norragölen, sjö i Nässjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn